2 miejscowości w Polsce: 
 Mierucin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa 
 Mierucin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno